Pablo Ramírez - conjunto del nombre propio Pablo y el apellido Ramírez - puede referirse a:

Personajes 
 Pablo Ramírez Díaz (1926-1966), escritor de libros y cuentos infantiles.
 Pablo Ramírez López (19??-19??), jugador de fútbol paraguayo.
 Pablo Ramírez Rodríguez (1886-1949), político y abogado chileno.
 Pablo Ramírez (19??-), periodista mexicano.
 Pablo Ramírez (1924-2020), periodista deportivo argentino.
 Pablo Ramirez (1993-2019), patinador americano
 Pablo Ramírez (19??-), radiodifusores deportivos